Перуджи́ни — фамилия. Известные носители:

 Перуджини, Кейт (1839—1929) — дочь Чарльза Диккенса, позировала многим художникам-прерафаэлитам, сама занималась живописью.
  (1839—1918) — английский художник.

См. также 
 Пьетро Перуджино